Берт Ренолдс (; 11. фебруар 1936 — 6. септембар 2018) био је амерички глумац.

Филмографија 

|-
| 1961. || || -{Angel Baby}- || Хок Адамс || 
|-
| 1961. || || -{Armored Command}- || Ски || 
|-
| 1965. || || -{Operation C.I.A.}- || Марк Ендруз || 
|-
| 1966. || || -{Navajo Joe}- || Џо || 
|-
| 1966. || || -{Blade Rider, Revenge of the Indian Nations}- || Црвена рука || 
|-
| 1968. || || -{Fade-In}- || - || 
|-
| 1969. || || -{100 Rifles}- || Јаки Џо Херера|| 
|-
| 1969. || || -{Sam Whiskey}- || Сем Виски || 
|-
| 1969. || || -{Impasse}- || Пет Морисон || 
|-
| 1969. || || -{Shark!}- || Кејн || 
|-
| 1970. || || -{Double Jeopardy}- || поручник детектив Ден Огаст || 
|-
| 1970. || || -{Skullduggery}- || Даглас Темпл || 
|-
| 1970. || || -{Hunters Are for Killing}- || Л. Г. Флоран||
|-
| 1970. || || -{Run, Simon, Run}- ||Сајмон Зунига || 
|-
| 1972. || || -{Fuzz}- || Стив Карела|| 
|-
| 1972. || Ослобађање || -{Deliverance}- || Луис Медлок|| 
|-
| 1972. || || -{Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask}- || -{Sperm Switchboard Chief}- || 
|-
| 1973. || || -{Shamus}- || Шамус Макој || 
|-
| 1973. || || -{The Man Who Loved Cat Dancing}- || Џеј || 
|-
| 1973. || || -{White Lightning}- || Гејтор Макласки|| 
|-
| 1974. || || -{The Longest Yard}- || Пол Кру || 
|-
| 1975. || || -{At Long Last Love}- || Мајкл Оливер -{Pritchard}- III || 
|-
| 1975. || || -{W.W. and the Dixie Dancekings}- || В. В. Брајт|| 
|-
| 1975. || || -{Hustle}- || поручник Фил Гејнс|| 
|-
| 1975. || || -{Lucky Lady}- || Вокер Елис || 
|-
| 1976. || || -{Gator}- || Гејтор Макласки || 
|-
| 1976. || || -{Nickelodeon}- || Бак Гринвеј || 
|-
| 1977. || Смоки и бандит || -{Smokey and the Bandit}- || бандит/Бо Дервил || 
|-
| 1977. || || -{Semi-Tough}- || Били Клајд Пакет || 
|-
| 1978. || || -{The End}- || Вендел Сони Лосон|| 
|-
| 1978. || Хупер || -{Hooper}- || Сони Хупер || 
|-
| 1979. || || -{Starting Over}- || Фил Потер|| 
|-
| 1980. || || -{Rough Cut}- || Џек Роудз || 
|-
| 1980. || || -{Smokey and the Bandit II}- || бандит/Бо Дервил || 
|-
| 1981. || Кенонбол || -{The Cannonball Run}- || Џ. Џ. Маклур|| 
|-
| 1981. || || -{Paternity}- || Бади Еванс|| 
|-
| 1981. || || -{Sharky's Machine}- || наредник Том Шарки|| 
|-
| 1982. || || -{The Best Little Whorehouse in Texas}- || шериф Ед Ерл Дод|| 
|-
| 1982. || || -{Best Friends}- || Ричард Бобсон || 
|-
| 1983. || || -{Stroker Ace}- || Строкер Ејс || 
|-
| 1983. || || -{Smokey and the Bandit Part 3}- || прави бандит || 
|-
| 1983. || || -{The Man Who Loved Women}- || Дејвид Фаулер|| 
|-
| 1984. || || -{Mike Douglas Presents}- || гост || 
|-
| 1984. || || -{Cannonball Run II}- || Џ. Џ. Маклур || 
|-
| 1984. || || -{City Heat}- || Мајк Марфи || 
|-
| 1985. || || -{Stick}- || Ернест „Стик“ Стикли|| 
|-
| 1986. || || -{Shattered If Your Kid's on Drugs}- || - || 
|-
| 1986. || Врелина || -{Heat}- || Ник „Мекс“ Ескаланте|| 
|-
| 1987. || Малон || -{Malone}- || Ричард Малон|| 
|-
| 1987. || || -{Rent-a-Cop}- || Тони Черч || 
|-
| 1988. || || -{Switching Channels}- || Џон Л. Саливан IV || 
|-
| 1989. || || -{B.L. Stryker: The Dancer's Touch}- || Б. Л. Страјкер|| 
|-
| 1989. || || -{Physical Evidence}- || Џо Парис || 
|-
| 1989. || || -{Breaking In}- || Ерни Малинс || 
|-
| 1989. || || -{All Dogs Go to Heaven}- || Чарли Б. Баркин|| 
|-
| 1990. || || -{Die Laughing}- || Б. Л. Страјкер || 
|-
| 1990. || || -{Modern Love}- || пуковник Френк Паркер|| 
|-
| 1990. || || -{King of Jazz}- || Б. Л. Страјкер || 
|-
| 1992. || || -{Burt Reynolds' Conversations with...}- || гост || 
|-
| 1993. || || -{Cop and ½}- || Ник Макена || 
|-
| 1993. || || -{Wind in the Wire}- || - || 
|-
| 1993. || || -{The Man from Left Field}- || Џек Робинсон || 
|-
| 1995. || || -{The Maddening}- || Рој Скудер || 
|-
| 1996. || || -{Citizen Ruth}- || Блејн Гибонс || 
|-
| 1996. || || -{Frankenstein and Me}- ||Лес Вилијамс || 
|-
| 1996. || Стриптиз|| -{Striptease}- || конгресман Дејвид Дилбек|| 
|-
| 1996. || || -{Mad Dog Time}- || „Веки“ Џеки Џексон || 
|-
| 1996. || || -{The Cherokee Kid}- || Отер Бооб планински човек || 
|-
| 1997. || || -{Meet Wally Sparks}- || Лени Спенсер || 
|-
| 1997. || || -{Raven}- || Џером „Рејвен“ Кац|| 
|-
| 1997. || Мистер Бин || -{Bean}- ||генерал Њутон || 
|-
| 1997. || || -{Boogie Nights}- || Џек Хорнер|| 
|-
| 1998. || || -{Universal Soldier III: Unfinished Business}- || ментор/заменик директора ЦИА/-{GR88}- || 
|-
| 1998. || || -{Crazy Six}- || Дакота || 
|-
| 1998. || || -{Universal Soldier II: Brothers in Arms}- || ментор/заменик директора ЦИА || 
|-
| 1998. || || -{Hard Time}- || детектив Логан Меквин|| 
|-
| 1999. || || -{Waterproof}- || Илај Зил || 
|-
| 1999. || || -{The Hunter's Moon}- || Клејтон Самуелс|| 
|-
| 1999. || || -{Hard Time: The Premonition}- || детектив Логан Меквин || 
|-
| 1999. || || -{Pups}- || Данијел Бендер || 
|-
| 1999. || || -{Big City Blues}- || Конор || 
|-
| 1999. || || -{Stringer}- || Волко || 
|-
| 1999. || || -{Mystery, Alaska}- || судија Волтер Бернс || 
|-
| 1999. || || -{Hard Time: Hostage Hotel}- || детектив Логан Меквин || 
|-
| 2000. || || -{The Crew}- || Џои „Батс“ Пистела || 
|-
| 2000. || || -{The Last Producer}- || Сони Векслер|| 
|-
| 2001. ||Дивља вожња || -{Driven}- || Карл Хенри|| 
|-
| 2001. || || -{Tempted}- || Чарли Лебланк || 
|-
| 2001. || || -{Hotel}- || менаџер фламенка|| 
|-
| 2001. || || -{The Hollywood Sign}- ||Кејџ Малиган || 
|-
| 2001. || || -{Auf Herz und Nieren}- || Банко || 
|-
| 2002. || || -{Snapshots}- || Лари Голдберг || 
|-
| 2002. || || -{Time of the Wolf}- || Арчи Макгрегор || 
|-
| 2002. || || -{Johnson County War}- || маршал Хант Лотон|| 
|-
| 2002. || || -{Miss Lettie and Me}- || Самуел Медисон || 
|-
| 2003. || || -{Hard Ground}- || Џон Меки || 
|-
| 2003. || || -{The Librarians}- || Ирац || 
|-
| 2004. || || -{Without a Paddle}- || Дел Нокс || 
|-
| 2005. || || -{The Longest Yard}- || тренер Нејт Скарборо|| 
|-
| 2005. || || -{The Dukes of Hazzard}- || газда Хог || 
|-
| 2006. || || -{Cloud 9}- || Били Кол|| 
|-
| 2006. || || -{End Game}- || генерал Монтогмери || 
|-
| 2006. || || -{Forget About It}- || Сем Лефлер|| 
|-
| 2006. || || -{Broken Bridges}- || - || 
|-
| 2006. || || -{Delgo}- || Делгов отац|| 
|-
| 2006. || || -{Deal}- || - || 
|-
| 2006. || || -{Randy and the Mob}- || Елмор Кулпепер|| 
|-
| 2007. || || -{In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale}- || краљ Конред || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Берт Ренолдс никад није одгледао филм који му је донео славу (Б92, 7. септембар 2018)

Рођени 1936.
Умрли 2018.
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Добитници награде Сателит